Troféu Angelo Dossena é uma competição internacional de futebol sub-20, disputada anualmente no mês de junho, na cidade de Crema, Itália. A competição leva o nome do ex-presidente da Associazione Calcio Crema, Angelo Dossena.

A fórmula atual da competição consiste em 8 equipes participantes, divididas em dois grupos de quatro cada. Os dois primeiros colocados de cada grupo classificam-se para a semifinal. As partidas são realizadas no Stadio Giuseppe Voltini, em Crema.

Campeões

Títulos por equipe

Títulos por país

Artilheiros

Ligações externas 
 

Competições de futebol de categorias de base‎
Torneios amistosos de futebol da Itália